Matti Koistinen (né le  à Outokumpu en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
En 2005, il commence sa carrière senior avec le Tappara Tampere dans la SM-liiga. Depuis 2008, il navigue entre l'élite finlandaise et la Mestis, le deuxième niveau national.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe de Finlande en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2005-2006 || Tappara Tampere || SM-liiga ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2005-2006|| Suomi U20 || Mestis ||7 ||0 || 1|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007 || Tappara Tampere || SM-liiga ||22 ||0 ||0 ||0 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Tappara Tampere || SM-liiga ||18 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2007-2008|| LeKi || Mestis ||2 ||1 || 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2007-2008|| Jukurit Mikkeli || Mestis ||23 ||4 || 5|| 9|| 10|| 11|| 0|| 2|| 2|| 8
|-
|2008-2009 || Hokki || Mestis || 45|| 3|| 9|| 12|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2008-2009 || JYP Jyväskylä || SM-liiga || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2008-2009|| D Team Jyväskylä || Mestis || 43|| 3|| 8|| 11|| 28|| 12|| 0|| 4|| 4|| 4
|-
|2009-2010 || D Team Jyväskylä || SM-liiga || 15|| 3|| 5|| 8|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2009-2010|| JYP Jyväskylä || Mestis || 10|| 1|| 0|| 1|| 6|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2011-2012 || KalPa || SM-liiga || 32|| 5|| 6|| 11|| 12|| 6|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2011-2012|| SaPKo || Mestis || 12|| 0|| 1|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Jokipojat Joensuu || Mestis ||48 ||1 ||4 ||5 ||6 ||8 ||0 ||1 ||1 ||0 
|-
|2013-2014 || Jokipojat Joensuu || Mestis ||54 ||3 ||11 ||14 ||36 ||5 ||0 ||0 ||0 ||14 
|-
|2014-2015 || Outokummun Kiekko || 2. Divisioona ||12 ||2 ||2 ||4 ||18 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2014-2015 || Jokipojat Joensuu || Suomi-Sarja ||19 ||4 ||7 ||11 ||35 ||9 ||0 ||6 ||6 ||12 
|-
|2015-2016 || Jokipojat Joensuu || Mestis ||6 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2016-2017 || Jokipojat Joensuu || Mestis ||45 ||4 ||17 ||21 ||53|| 4 ||1 ||0 ||1 ||4 
|-
|2017-2018 || Outokummun Kiekko || 2. Divisioona ||2 ||2 ||0 ||2 ||2 ||7 ||1 ||1 ||2 ||8 
|-
|2018-2019 || Karjalan Kopla || 2. Divisioona ||14 ||6 ||12 ||18 ||8 ||4 ||0 ||7 ||7 ||6 
|-
|2018-2019 || Karjalan Kopla || 2. Divisioona ||- ||- ||- ||- ||- ||3 ||0 ||0 ||0 ||2 
|-
|2019-2020 ||Karjalan Kopla  || 2. Divisioona ||9 ||3 ||9 ||12 ||2 ||3 ||0 ||5 ||5 ||2

Au niveau international 

| 2006 || align="left"|Championnat du monde junior || 7|| 0|| 1|| 1|| +3|| 10|| align="left"|  Médaille de bronze

Notes et références 

Naissance en janvier 1986
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur du Tappara
Joueur du JYP Jyväskylä
Joueur du KalPa Kuopio
Joueur du SaPKo Savonlinna
Joueur du Jukurit Mikkeli
Joueur du Lempäälän Kisa
Défenseur de hockey sur glace
Naissance en Carélie du Nord